DC Comics Presents foi uma revista em quadrinhos publicada mensalmente nos Estados Unidos pela editora DC Comics, entre 1978 e 1986.

Publicações da DC Comics